Слободский сельсовет

 Слободский сельсовет — в Клинском районе Московской области (1929—1939, 1954—1994)
 Слободский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Мытищинском (1935—1939) и Краснополянском (1939—1954) районах Московской области, РСФСР.